Chapel Hill est un nom porté par différentes villes des États-Unis :

 Chapel Hill (Alabama)
 Chapel Hill (Caroline du Nord)
 Chapel Hill (Tennessee)

Musique 
 Chapel Hill, un groupe de musique.

Homonymie de toponyme